Portaceli bezeichnet:

 Portaceli (Palenque), Ort in Chiapas, Mexiko
 Portaceli (Tapilula), Ort in Chiapas, Mexiko
 Portaceli (Sinaloa), Ort in Sinaloa, Mexiko

Portaceli ist zudem der Name von:

 Carme Portaceli i Roig (* 1955), spanische Theaterregisseurin und Historikerin
 Manuel Portaceli (* 1942), spanischer Architekt